Loudest Common Denominator — первый и пока единственный концертный альбом американской ню-метал-группы Drowning Pool, записанный в Сан-Диего. Выпущен 3 марта 2009 года.

Об альбоме 
4 февраля 2009 года Eleven Seven Music выложили на YouTube видео с подробностями альбома. В этом видео сообщалось, что альбом будет включать акустические версии песен «37 Stitches» и «Shame». 5 февраля Drowning Pool объявили на своём официальном сайте дату релиза, список композиций, а также показали обложку.

Список композиций

Примечания 

Концертные альбомы 2009 года
Альбомы Drowning Pool